Канада на летних Олимпийских играх 2012 была представлена в двадцати четырёх видах спорта.

Медалисты

Золото

Серебро

Бронза

Результаты соревнований

Академическая гребля 

В следующий раунд из каждого заезда проходили несколько лучших экипажей (в зависимости от дисциплины). В утешительный заезд попадали спортсмены, выбывшие в предварительном раунде. В финал A выходили 6 сильнейших экипажей, остальные разыгрывали места в утешительных финалах B-F.

 Мужчины

 Женщины

Бадминтон 

Спортсменов — 4

Женщины

Микст

Баскетбол 

Спортсменов — 12

Женщины 
 Состав команды

 Результаты
 Групповой этап (Группа B)

Четвертьфинал

Бокс 

 Спортсменов — 3

Борьба 

 Спортсменов — 9

Мужчины — Вольная борьба

Женщины — Вольная борьба

Велоспорт 

Спортсменов —

Шоссе 

Мужчины

Женщины

Трек 

Мужчины

Женщины

 Кейрин
 Мужчины

 Женщины

Маунтинбайк 

 Мужчины

 Женщины

BMX 

Мужчины

Водные виды спорта

Плавание 

Спортсменов — 32

В следующий раунд на каждой дистанции проходят лучшие спортсмены по времени, независимо от места занятого в своём заплыве.
Мужчины

 Открытая вода

 Женщины

 Открытая вода

Прыжки в воду 

 Спортсменов — 9

 Мужчины

 Женщины

Гимнастика 

Спортсменов — 15

Спортивная гимнастика 

Мужчины

Женщины

Художественная гимнастика 

Женщины

Прыжки на батуте 

Мужчины

Женщины

Гребля на байдарках и каноэ 

Спортсменов —

Гладкая вода 
Мужчины

Гребной слалом 
Мужчины

Дзюдо 

Спортсменов — 8
Соревнования по дзюдо проводились по системе на выбывание. Утешительные встречи проводились между спортсменами, потерпевшими поражение в четвертьфинале турнира. Победители утешительных встреч встречались в схватке за 3-е место со спортсменами, проигравшими в полуфинале в противоположной половине турнирной сетки.

 Мужчины

 Женщины

Конный спорт

Выездка

Троеборье

Конкур 
В каждом из раундов спортсменам необходимо было пройти дистанцию с разным количеством препятствий и разным лимитом времени. За каждое сбитое препятствие спортсмену начислялось 4 штрафных балла, за превышение лимита времени 1 штрафное очко (за каждые 5 секунд). В финал личного первенства могло пройти только три спортсмена от одной страны. В зачёт командных соревнований шли три лучших результата, показанные спортсменами во время личного первенства.

Лёгкая атлетика 

Спортсменов —
Мужчины

Женщины

Настольный теннис 

Спортсменов — 2
Соревнования по настольному теннису проходили по системе плей-офф. Каждый матч продолжался до тех пор, пока один из теннисистов не выигрывал 4 партии. Сильнейшие 16 спортсменов начинали соревнования с третьего раунда, следующие 16 по рейтингу стартовали со второго раунда.

 Мужчины

Парусный спорт 

Спортсменов — 11

Соревнования по парусному спорту в каждом из классов состояли из 10 гонок, за исключением класса 49er, где проводилось 15 заездов. В каждой гонке спортсмены стартовали одновременно. Победителем каждой из гонок становился экипаж, первым пересекший финишную черту. Количество очков, идущих в общий зачёт, соответствовало занятому командой месту. 10 лучших экипажей по результатам 10 гонок попадали в медальную гонку, результаты которой также шли в общий зачёт. В медальной гонке, очки, полученные экипажем удваивались. В случае если участник соревнований не смог завершить гонку ему начислялось количество очков, равное количеству участников плюс один. При итоговом подсчёте очков не учитывался худший результат, показанный экипажем в одной из гонок. Сборная, набравшая наименьшее количество очков, становится олимпийским чемпионом.

Мужчины

Женщины

 Открытый класс

Использованы следующие сокращения:

Стрельба 

 Мужчины

Стрельба из лука 

Спортсменов — 2

 Мужчины

 Женщины

Теннис 

 Спортсменов — 5

 Мужчины

 Женщины

Тхэквондо 

 Спортсмены — 3
 Мужчины

 Женщины

Тяжёлая атлетика 

Спортсменов — 3

Женщины

Фехтование 

Спортсменов — 5

 Мужчины

 Женщины

Футбол 

Спортсменов — 18

Женщины 
 Состав команды

 Результаты
 Группа G

Четвертьфинал

Полуфинал

Матч за 3-е место

Примечания

Ссылки 
 Сборная Канады  на сайте sports-reference.com
 Олимпийский комитет Канады
 

Страны на летних Олимпийских играх 2012 года
2012